Эдуард Александрович Старк (псевдоним Зигфрид) (, Санкт-Петербург — 29 июля 1942, Ленинград) — русский музыкальный критик и , автор статей по истории музыкальных произведений, театральных постановок, рецензий на музыкальные спектакли.

Биография 
Внебрачный сын Екатерины Павловны Майковой и Александра Александровича Старка (учёного-энтомолога, в прошлом управляющего поместьями великого князя Константина Николаевича, владельца имения Уч-Дере). Эдуард был воспитан отцом.

Окончил Санкт-Петербургский университет.

Литературно-критическую деятельность начал в 1901 году.

Часто писал под псевдонимом Зигфрид, сотрудничал со многими печатными изданиями: журналами «Театр и искусство», «Обозрение театров», «Ежегодником императорских театров», работал в ряде петербургских газет до 1917. С приходом советской власти работал с не меньшим успехом в советской печати — журналах «Жизнь искусства», «Советское искусство», «Театр и музыка», газетах «Россия», «Петроградский курьер» и др. Писал музыкальные обзоры, рецензии на музыкально-театральные спектакли, критические статьи о творчестве композиторов и исполнителей: о Чайковском, Глинке и его опере «Иван Сусанин», Ф. И. Шаляпине, Ф. И. Стравинском, Л. В. Собинове, И. В. Ершове, А. Больской и многих других.

Сочинения 
 Балет // ЕИТ. — СПб., 1911. — Вып. 4.
 Федор Игнатьевич Стравинский. 1843—1902 // ЕИТ.
 Сезон 1903—1904, СПБ, Прилож. к вып. 14;
 Bel canto // Театр и искусство. — 1914. — ј 7.
 Сиротство оперного дела // Театр и искусство. — 1913, ј 3;
 Эскизы (о Шаляпине) // Театр и искусство. — 1907, .ј 38;
 Шаляпин — Олоферн // Театр и искусство. — 1912, М 49;
 Художеств. постановки в опере, «Аполлон», 1915, .ј 4-5;
 Ф. И. Шаляпин (К двадцатипятилетию артистической деятельности), там же, 1915, ј 10;
 Шаляпин, П., 1915;
 Старинный театр. СПБ, [1911];
 Царь русского смеха…, П., 1916;
 Старинный театр. 2-е изд., доп. Пб.: Третья стража, 1922. 75 с.
 Сиротство оперного дела (Театр и музыка, 1923, № 3),
 Отзывы печати о первой постановке «Пиковой дамы» на сцене Мариинского театра 7 декабря 1890 года (в сб.: «Пиковая дама». Опера. Музыка П. И. Чайковского. — Л., 1935),
 Замечательный оперный актер (Ф. Стравинский; Сов. искусство, 1938, № 41),
 Верди на русской сцене (там же, 1938, № 135),
 Сценическая история оперы «Борис Годунов» // «Борис Годунов». Сб. статей и материалов к постановке в Малом оперном театре. — Л., 1939.
 Ершов-вагнерист, газ. «Музыка», 1937, 16 окт., .ј 25 и др.
 Сценические образы Л. В. Собинова // Л. В. Собинов. Жизнь и творчество. — М., 1937.
 Петербургская опера и её мастера. 1890—1910. — Л.; М., 1940.
 «Иван Сусанин». К сценической истории оперы // «Иван Сусанин». Опера в 5 действиях М. И. Глинки. — Л., 1940.
 Сценическая история опер П. И. Чайковского в б. Мариинском театре // П. И. Чайковский на сцене театра оперы и балета им. С. М. Кирова (б. Мариинском). — Л., 1941.

Источники 
 Театральная энциклопедия, автор А. Ив.

Рекомендуемые источники 
 Е. К. Геращенко. Жизнь и судьба Эдуарда Старка

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Музыкальные критики Российской империи
Музыкальные критики России
Музыкальные критики СССР
Жертвы блокады Ленинграда
Внебрачное потомство аристократов Российской империи